Jerry Cotton steht für:

 Jerry Cotton, deutsche Heftromanserie
 Jerry Cotton (Film), deutscher Spielfilm (2010)

Jerry Cotton ist das Pseudonym folgender Autoren:
 Alfred Bekker (* 1964), deutscher Schriftsteller
 Rolf Kalmuczak (1938–2007), deutscher Schriftsteller
 Torsten Reschke (* 1943), deutscher Schriftsteller, Hörspielautor und Restaurator